Dawn puede referirse a:
 Dawn (Canadá), una localidad de la provincia canadiense de Ontario.
 Dawn (Misuri), una localidad del estado estadounidense de Misuri.
 Dawn (Ohio), una localidad del estado estadounidense de Ohio.
 Dawn (Texas), una localidad del estado estadounidense de Texas.
 Dawn (sonda espacial), una sonda espacial de la NASA.
 Dawn Summers, un personaje de la serie de ficción “Buffy la cazavampiros”.
 Dawn (personaje de Pokémon), un personaje de Pokémon.
 Dawn (lavalozas), un lavalozas de Procter & Gamble.
 Dawn (periódico), un periódico en inglés de Pakistán.
 Dawn (rapero), un idol de pop Coreano.